Сокращение МСТ или мст. (кириллицей) может означать:
 Местечко (в словарях и на картах сокр. «мст.») — один из типов населённых пунктов, исторически сложившаяся разновидность поселения в Речи Посполитой.
 Международная социалистическая тенденция (МСТ) — международное объединение политических организаций вокруг идей Тони Клиффа, основателя Социалистической рабочей партии в Великобритании.
 Международный союз триатлона
 Медицинское страхование туриста (МСТ).

См. также 
 MCT (латиницей)
 MST